Henrik eller Heinrich (von) Reventlow er navnet på flere personer:

 Heinrich Reventlow (provst) (1678-1732) – dansk-holstensk rigsgreve og klosterprovst
 Heinrich Reventlow (officer) til Wittenberg (1763-1848) – dansk-holstensk greve, generalmajor og kammerherre
 Heinrich Reventlow (amtmand) (1796-1841) – dansk-holstensk greve, amtmand og kammerherre, søn af den foregående
 Heinrich Anna Reventlow-Criminil (1798-1869) – dansk-holstensk greve og minister